Das Vier-Nationen-Turnier 2004 für Frauenfußballnationalteams fand zwischen dem 30. Januar und 3. Februar in der chinesischen Stadt Shenzhen statt.

Spielergebnisse 2004 

|}

|}

Beste Torschützinnen 
 1. Lindsay Tarpley (USA) – 3 Tore
 2. Therese Sjögran (Schweden) und Teng Wei (China) – je 2 Tore
 4. Neun Spielerinnen – je 1 Tor

Weblinks 
 Women Four Nations Tournament (China) 2004

Viernationenturnier 2004
China
Sportveranstaltung in Shenzhen